Туя, также Мут-Туя (ок. 1325—1258 годы до н. э.) — древнеегипетская царица и Великая супруга фараона (Hemet-nisut-weret) Сети I из XIX династии. Также она носила титул супруги бога Амона.

Биография

Происхождение 
Родителями Туи были колесничий Райя и его жена Руйя. О них известно из надписей на камне из Мединет-Абу.

Замуж за Сети I Туя вышла до его интронизации. С восшествием на трон её супруга она получила титул Великой царской супруги, а с рождением детей удостоилась титулов Мать фараона и Мать божественного.

К детям Туи и Сети I точно относятся: сыновья Небхасетнебет (умер в детстве) и будущий фараон Рамсес II, дочь Тиа. Тиа вышла замуж за казначея с таким же именем — Тиа. Долгое время Хенутмира считалась одной из их дочерей, но она приходилась дочерью и Великой царской супругой Рамсесу II.

Родословное древо

Судьба 
Туя была соправителем её сына Рамсеса II, который даровал ей имя Мут-Туя, что возводило её в статус божества. Это также указывало на божественное происхождение её сына, о чём утверждают фрагменты сполиев, передающих легенду рождения в Мединет-Абу.

Туя была ещё жива на 21 год правления Рамзеса II, который заключил мирный договор с хеттами. Между представителями правящих династий Египта и Хеттского царства установилась дружественная переписка. Туя также писала письма, но, вероятно, скончалась через год. Винные кувшины из её усыпальницы датируются 22 годом правления. Царица похоронена в гробнице QV80 в Долине цариц.

Памятники 
К северу от Рамессеума Сети I выстроил Двойной храм в честь Аменхотепа I и его матери Яхмос-Нефертари. Рамзес II приказал перестроить храм, посвятив его своей матери Туе и супруге Нефертари Меренмут. По мнению Дитера Арнольда, речь идёт о маммиси (Дом рождения). От малого храма сохранился лишь фундамент, так как в Позднем периоде фараон Ахорис его разрушил.

Сохранилось несколько статуй Туи. Две самые известные и крупные скульптуры стоят сбоку от царственных колоссов в храме Абу-Симбел. Со времён Сети I сохранилось скульптурное изображение головы царицы из Курны. Диодор сообщал о статуе Туи во дворе Рамессеума, другие находятся сегодня в музеях Каира (JE 37484), Ватикана (№ 22678) и Лувра (E 27.132).

В массовой культуре 
Образ царицы Туи появлялся в ряде исторических фильмов, экранизирующих, главным образом, историю о Моисее.

 1956 — «Десять заповедей» режиссёра Сесила Демилля; роль исполнила Ирэн Мартин.
 1998 — в мультфильме «Принц Египта» Тую озвучивала Хелен Миррен.
 2014 — «Исход: Цари и боги», роль Туи исполнила Сигурни Уивер.
 2015 — в бразильской теленовелле «Десять заповедей» роль Туи исполнила актриса Анджелина Муниз.

Примечания 

Родившиеся в XIV веке до н. э.
Умершие в XIII веке до н. э.
Царицы Древнего Египта
Великие царские жены
XIX династия Египта
Супруга бога Амона